Cirwal consiste em uma calça larga usada pelos árabes e muçulmanos por baixo da túnica. Acredita-se que foi uma invenção dos persas, adotada pelos árabes a partir do século VII e incorporada ao longo do tempo por muitos países muçulmanos.

É feita para permitir a liberdade de movimentos e foi muito utilizada entre soldados e camponeses.

Da palavra cirwal originou-se a palavra ceroula.

Trajes típicos